Щипачи — топоним в городском округе Богданович Свердловской области России:

 Щипачи — деревня;
 Щипачи — село.

См. также 
 Щипач